Velika nagrada Velike Britanije 1954 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 17. julija 1954.

Najhitrejši krog so dosegli Alberto Ascari, Jean Behra, Juan Manuel Fangio, Jose Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Onofre Marimon in Stirling Moss s časom 1:50,0. Vsak je dobil 1/7 oziroma 0,14 točke. Prvo prvenstveno dirko je odpeljal Horace Gould, zadnjo pa Alan Brown, Reg Parnell in Peter Whitehead.

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  José Froilán González
| Ferrari
| 90
| 2:56:14
| 2
| 8,14
|-
! 2
| 11
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 90
| + 1:10
| 3
| 6,14
|-
! 3
| 23
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 89
| +1 krog
| 28
| 4,14
|-
! 4
| 1
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 89
| +1 krog
| 1
| 3,14
|-
! 5
| 10
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 87
| +3 krogi
| 8
| 2
|-
! 6
| 4
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 87
| +3 krogi
| 32
|  
|-
! 7
| 2
|  Karl Kling
| Mercedes
| 87
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! 8
| 8
|  Ken Wharton
| Maserati
| 86
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 9
| 19
|  André Pilette
| Gordini
| 86
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 10
| 29
|  Bob Gerard
| Cooper-Bristol
| 85
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 25
|  Don Beauman
| Connaught-Lea-Francis
| 84
| +6 krogov
| 17
|  
|-
! 12
| 3
|  Harry Schell
| Maserati
| 83
| +7 krogov
| 16
|  
|-
! 13
| 23
|  Leslie Marr
| Connaught-Lea-Francis
| 82
| +8 krogov
| 22
|  
|-
! 14
| 26
|  Leslie Thorne
| Connaught-Lea-Francis
| 78
| +12 krogov
| 23
|  
|-
! NC
| 28
|  Horace Gould
| Cooper-Bristol
| 44
| +46 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Maserati
| 80
| Glavna os
| 4
| 0,14
|-
! Ods
| 22
|  Bill Whitehouse
| Connaught-Lea-Francis
| 63
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean Behra
| Gordini
| 54
| Vzmetenje
| 5
| 0,14
|-
! Ods
| 5
|  Roy Salvadori
| Maserati
| 53
| Prenos
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Princ Bira Ron Flockhart
| Maserati
| 44
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 32
|  Luigi Villoresi Alberto Ascari
| Maserati
| 40
| Motor
| 27
|  
|-
! Ods
| 24
|  John Riseley-Prichard
| Connaught-Lea-Francis
| 40
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 12
|  Reg Parnell
| Ferrari
| 25
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 31
|  Alberto Ascari
| Maserati
| 21
| Motor
| 30
| 0,14
|-
! Ods
| 18
|  Clemar Bucci
| Gordini
| 18
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Peter Collins
| Vanwall
| 16
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Robert Manzon
| Ferrari
| 16
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 21
|  Peter Whitehead
| Cooper-Alta
| 4
| Puščanje olja
| 24
|  
|-
! Ods
| 30
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 2
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 15
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 2
| Motor
| 31
|  
|-
! DNS
| 27
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
|  
| 
| 26
|  
|-
! DNS
| 30
|  Rodney Nuckey
| Cooper-Bristol
|  
| 
| 29
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954